Golias

Pessoas
Ronald Golias
Golias (Bill Foster)

Animais
Aranha-golias-comedora-de-pássaro
Besouro-golias
Peixe-tigre-golias

Desambiguação